Psephenus är ett släkte av skalbaggar. Psephenus ingår i familjen Psephenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Psephenus